GM steht für:

Unternehmen, Organisationen, Label, Zeitschriften
 General Mills, US-amerikanischer Lebensmittelhersteller
 GM Recordings, ein Plattenlabel
 Göttinger Miszellen, ägyptologische Fachzeitschrift

Transport und Verkehr
 Germania Flug, Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Air Slovakia, ehem. Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 General Motors, US-amerikanischer Automobilhersteller
 GM, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Gendron et Compagnie
 GM-1, eine Vorrichtung zur Erhöhung der Triebwerksleistung von Flugmotoren
 Gmunden Motorwagen, Wagentyp der Straßenbahn Gmunden
 Gleismagnet von punktförmigen Zugbeeinflussungssystemen
 Metazentrische Höhe, ein Maß für die Stabilität eines Schiffes, siehe Metazentrum

 Gambia, Ländercode nach ISO 3166
 Game Master, Alternativbezeichnung für Spielleiter (Spiel)
 Gebrauchsmuster, ein Schutzrecht für Erfindungen
 Geheimer Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
 General Manager, englisch für Generaldirektor
 General MIDI, Definition der MIDI-Schnittstelle für elektronische Musikinstrumente
 genetically modified, englisch für gentechnisch veränderter Organismus
 Geometric Mean, engl. für Geometrisches Mittel
 German Modification (GM) des Diagnoseklassifikationssystems ICD-10 (ICD-10-GM)
 Gleichstrommaschine, in der Elektrotechnik
 Gold Master, ein Entwicklungsstadium (Software)
 Grenzmarke
 Großer Münsterländer, eine Jagdhundrasse
 Großmeister (Schach), der höchste vom Weltschachbund verliehene Titel
 Marokko nach dem ICAO-Code
 Zur Genealogie der Moral, eine Schrift Nietzsches
 Gedenkmesse
 Generisches Maskulinum

GM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Oberbergischer Kreis (für Gummersbach)
 Großbritannien: Maidstone
 Malta: Fahrzeuge, die von Regierungsmitgliedern genutzt werden
 Österreich: Bezirk Gmunden
 Serbien: Gornji Milanovac

Gm steht für:

 g-Moll, Tonart in der musikalischen Akkordsymbolik (in Jazz-, Pop- und Rock-Notation)
 Gigameter, eine Milliarde Meter, SI-Längeneinheit

gm steht für:

 .gm, die Top-Level-Domain von Gambia
 englische Abkürzung für die Maßeinheit Gramm (v. a. in naturwissenschaftlichen Kontexten gebraucht)

GM